Pacífico Sur puede referirse a:
una región del océano Pacífico;
la Bolsa del Pacífico Sur, bolsa de valores de las islas Fiyi.
la Universidad del Pacífico Sur, una universidad pública situada en varios pequeños archipiélagos de la Oceanía Lejana.
el Mandato del Pacífico Sur, un grupo de islas situada en Micronesia y administrada por el Imperio de Japón como Mandato de la Liga de Naciones, durante los años de 1914 y 1947.
los Juegos del Pacífico, evento multideportivo.
Pacífico Sur, un documental de la BBC.